Захарьев — русская фамилия; имеет женскую форму Захарьева.
 Захарьев, Валерий Александрович (род. 1953) — советский и российский артист, заслуженный артист России.
 Захарьев, Демьян Алексеевич (1899—?) — советский инженер станкостроитель, лауреат Ленинской премии.
 Захарьев, Николай Александрович (1868—?) — адвокат, член III Государственной думы от Области войска Донского. 
 Захарьев, Николай Ильич (1902—1980) — Герой Социалистического Труда.